

Оберріден — громада, федеральна земля Баварія

Оберріден — громада в кантоні Цюрих